Al Ain Football Club (arabisk: نادي العين لكرة القدم;) eller Al Ain FC er en professionel fodboldklub fra byen Al Ain i Emiratet Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater. 

Klubben blev grundlagt i 1968.

Historiske slutplaceringer

Noter 

Fodboldklubber i De Forenede Arabiske Emirater
Abu Dhabi